Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1948.

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis-Rundschreiben Nr. 9/48, Nachrichtenzentrale des deutschen Tennissports (Ferdinand Gruber)

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1948